Румпф, Румф () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Румпф, Андреас (1890—1966) — немецкий археолог.
 Румпф, Брайан (род. 1964) — американский политик.
 Румпф, Вилли (1903—1982) — министр финансов ГДР.
 Румпф, Вильгельм (1900—1964) — немецкий органист.
 Румф, Георг Эберхард (1627—1702) — голландский натуралист-коллекционер.
 Румпф, Герно (род. 1941) — немецкий скульптор.
 Румпф, Исаак Огюстейн (1673—1723) — губернатор Голландского Цейлона.
 Румпф, Сабине (род. 1983) — немецкий чемпион по метанию диска.
 Румпф, Элла (род. 1995) — немецкая актриса.

См. также 
 Румпфф ()
 Румпфа симптом

Примечания